La cultura Urbana se refiere al término de fiestas deportes entre otra cosas 

El término cultura urbana se refiere, en esta enciclopedia:

al Festival Cultura Urbana, un evento anual de reagge y cultura urbana anual en Madrid;
a Tribu urbana, una subcultura que se origina y se desarrolla en el ambiente de una urbe o ciudad.